Niks steht für

 Niks (Fluss), ein Fluss in Russland

Niks ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Niks (1912–1997), estnischer Fußballspieler